Руднянський район — назва декількох адміністративно-територіальних одиниць Російської Федерації:
Руднянський район (Волгоградська область)
Руднянський район (Смоленська область)